Malompatak kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Ronyva, vattendrag, 
 Bózsva (vattendrag i Ungern), Borsod-Abaúj-Zemplén, 
 Sinkár-patak, vattendrag, 
 Jaba (vattendrag i Ungern), Somogy, 

Robotskapade Ungernförgreningar